Provincia autonoma di Bolzano
 Chiesa di San Volfango a Riva di Tures, frazione di Campo Tures
 Chiesa di San Volfango a Redagno, frazione di Aldino
 Chiesa di San Volfango a Sorafurcia, frazione di Valdaora

 Provincia autonoma di Trento
 Chiesa di San Volfango a Moena